Toreta ima više značenja:
 Toreta (Benevento)
 Toreta (Bolonja)
 Toreta (Kaltaniseta)
 Toreta (Kozenca)
 Toreta (Krotone)
 Toreta (Frozinone)
 Toreta (Imperija)
 Toreta (La Specija)
 Toreta (Palermo)
 Toreta (Pavija)
 Toreta (Potenca)
 Toreta (Salerno)
 Toreta (Taranto)
 Toreta (Trapani)
 Toreta (Verona)
 Toreta (Vičenca)